Kärna kan syfta på:

 Kärna – ett hårt innandöme i bär eller stenfrukt, se frö.
 Kärna  – en linjär avbildning inom matematiken, se nollrum
 Kärna (stenteknologi) – utgångspunkten för tillverkning av stenredskap
 Kärna (tätort) – en tätort i Kungälvs kommun
 Kärna socken – en socken i Östergötland ingick i Hanekinds härad
 Kärna landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1966
 Kärna församling –  en församling i Linköpings stift inom Svenska kyrkan
 Kärna kyrka – en kyrkobyggnad i Kärna socken i Linköpings kommun i Östergötland
 Kärna distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län

Sammansättningar
 Kärntorn – centralt försvars- och bostadstorn i medeltida borg
 Atomkärna – en samling av neutroner och protoner som sitter ihop
 Cellkärna – en struktur i celler, som är insluten i ett membran
 Operativsystemkärna – på engelska kernel, en innersta delen av ett operativsystem
 Planetkärna – de innersta lagren i en planet
 Processorkärna – den innersta delen i en processor som utför databeräkningar
 Smörkärna – att kärna smör, eller kärlet för detta